Альбе́нис () — испанская фамилия.
 Альбенис, Исаак (1860—1909) — испанский композитор и пианист.
 Альбенис, Матео (1755—1831) — испанский композитор и органист, капельмейстер.
 Альбенис, Педро (1795—1855) — испанский композитор и пианист. Сын Матео Альбениса.
 Сиганер-Альбенис, Сесилия (род. 1957) — французская модель. Вторая супруга Николя Саркози